Engelman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrews Engelman, (1901–1992), deutschbaltischer internationaler Schauspieler, siehe Andrews Engelmann
 Dennis Engelman (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Martin Engelman (1924–1992), niederländischer Maler und Grafiker
 Muriel Engelman (1921–2022), US-amerikanische Weltkriegsveteranin und Krankenpflegerin (auch bekannt als Muriel Phillips)
 Wuert  Engelman (1908–1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Leichtathlet, siehe Wuert  Engelmann

Engelman steht für:
 Engelman (Texas), Ort im Hidalgo County (Texas), Vereinigte Staaten
 Volfas Engelman, Brauerei in Litauen

Siehe auch:
 Engelmann